Білизна́ папе́ру — оптична властивість паперу, яка залежить від складу паперової маси (вмісту відбіленої целюлози, деревної маси, наповнювачів, фарбників та інших компонентів).
Висока білизна — здатність паперу відображати світло розсіяно і рівномірно у всіх напрямках — необхідна, якщо потрібно досягти контрастності задрукованих і пробільних ділянок. Без цієї умови не буде чіткості і легкості для читання. 

Ступінь білизни крейдованого паперу досягає 84%, офсетного паперу №1 — 78–83%, офсетного паперу №2 — 65%. Білизна вимірюється рефлектометром як коефіцієнт віддзеркалення на певній довжині хвилі шляхом порівняння з еталонним зразком.

Для друку необхідно, щоб тиражний папір за своєю білизною відповідав паперу, на якому віддруковані пробні відбитки, інакше на тиражних відбитках будуть спотворення кольорів зображення.

Див. також 

 Папір

Папір
Поліграфія